maple leaf – ang. liść klonu, jeden z symboli narodowych Kanady
 Maple Leaf – część Toronto
 Maple Leaf – część Seattle
 Maple Leaf – wymarłe miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson
 Maple Leaf – pasażerskie połączenie kolejowe między Nowym Jorkiem a Toronto (od 1981)
 Maple Leaf – pasażerskie połączenie kolejowe między Chicago a Toronto (1927–1971)
 Maple Leaf – kanadyjska moneta

Zobacz też 
 Toronto Maple Leafs